68 steht für:

 das Jahr 68 (n. Chr.)

 68 (Album) von Ernia (2018)

’68 steht für:
 ’68 (Band), musikalisches Projekt von Josh Scogin (ab 2013)
 ’68 (Album) von Robert Wyatt (2013)
 ’68 (Comics), Comicbuchserie von Image Comics
 Jahreszahlen, endend auf …68, insbesondere für 1968

Siehe auch:
 68er-Bewegung (neue Linke)
 Typ 68 (Begriffsklärung)